Bojowe środki chemiczne (BSCh) – termin stosowany w odniesieniu do:
 bojowych środków trujących (ang. chemical agents, chemical warfare agents) – związków chemicznych służących do porażania lub zabijania ludzi oraz do skażania terenu. Terminy te są zazwyczaj stosowane zamiennie.
 broni chemicznej (ang. chemical weapon) – w tym kontekście stosowany dawniej, a obecnie – bardzo rzadko. Obejmował, oprócz bojowych środków trujących, także środki zapalające i dymotwórcze.

Przypisy